Poltava kan syfta på:
 2983 Poltava − en asteroid i huvudbältet

Geografi
Poltava – en stad i Ukraina
Poltava oblast – ett oblast i Ukraina;

Historia
Slaget vid Poltava – ett fältslag mellan Sverige och Ryssland, 1709
Guvernementet Poltava – var mellan 1802 och 1917 ett guvernement i Kejsardömet Ryssland

Litteratur
Poltava (dikt) – en dikt av den ryska författaren Aleksandr Pusjkin, 1829
Poltava: berättelsen om en armés undergång – en bok av den svenska författaren Peter Englund, 1988